The Lakes (Minnesota), is een plaats in Minnesota in de Verenigde Staten
 The Lakes (West-Australië), is een plaats in West-Australië
 Station The Lakes, is een spoorwegstation in Stratford-upon-Avon in Engeland